

Championnat Masculin

Poule B 
 US Kremlin Bicêtre (promu)
 TTGF Angoulême (promu)
 Toulouse AC
 Élan Chevilly-Larue
 Amiens STT
 SS La Romagne
 Antony Sports
 CAM Bordeaux

Championnat Féminin

Poule A

Source 
 Quotidien Ouest-France, édition de Rennes du 

Nationale 2